Гауда может означать:

 Гауда — город в Нидерландах.
 Гауда (сыр) — сорт голландского сыра.
 Гауда или Гаудадеша — историческая область в Восточной Индии.
 Гауда — прежнее название города Гаур в Западной Бенгалии, в области Гаудадеша.
 Гауда (царь) — царь Нумидии.

См. также 
 Гаудия-вайшнавизм